Архий () — имя собственное.

 Архий (ойкист) — житель Коринфа, основатель (ойкист) Сиракуз в 733 году до н. э.; из рода коринфских Гераклидов (Бакхиадов).
 Архий (сын Анаксидота) — македонский флотоводец IV века до н. э.
 Авл Лициний Архий (121 год до н. э. - 61 год до н. э.) — греческий поэт родом из Антиохии в Сирии.